Bukari ist der Name von

 Osman Bukari (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Sadat Bukhari (* 1989), ghanaischer Fußballspieler
 Chris Bukari Atim (* 1953), ghanaischer Politiker und Ökonom
 Rockson Bukari, ghanaischer  Politiker	
 Bukari Primary School, Schule in Kuku, Uganda	
 Bukari (Russland) (Покрово-Марфинское сельское поселение), Ort in Russland
 Universität Mandé Bukari, Universität in Bamako